José Ramón Betancourt ist der Name folgender Personen:

* José Ramón Betancourt (Schriftsteller) (1823–1890), kubanischer Schriftsteller 
 José Ramón Betancourt (Musiker) (1894–??), kubanischer Jazz-Saxophonist 
 José Ramón de Betancourt y Aguilar (1801?–1857), General und Journalist